Det vilde ræs kan henvise til:

 Det vilde ræs (Jumbobog) - en jumbobog
 Det vilde ræs (film fra 1977) - en amerikansk komediefilm fra 1977